Алваре́нга (, ) — власна назва.

Топоніми

Алваренга (Арока)
 Алваренга (Лозада)